Wyższa liga białoruska w piłce siatkowej mężczyzn 2020/2021 – 30. sezon mistrzostw Białorusi zorganizowany przez Białoruski Związek Piłki Siatkowej. Zainaugurowany został 18 września 2020 roku i trwał do 10 kwietnia 2021 roku.

W wyższej lidze uczestniczyło dziewięć drużyn. Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej, fazy ćwierćfinałowej oraz fazy play-off.

Po raz piąty mistrzem Białorusi został , który w finałach fazy play-off pokonał . Trzecie miejsce zajął klub . MVP wybrany został Uładzisłau Babkiewicz.

System rozgrywek 
Rozgrywki w wyższej lidze w sezonie 2020/2021 składają się z fazy zasadniczej, fazy ćwierćfinałowej oraz fazy play-off.

Faza zasadnicza 
W fazie zasadniczej uczestniczy 9 drużyn. Rozgrywają one ze sobą po dwa spotkania systemem każdy z każdym – mecz u siebie i rewanż na wyjeździe. W każdej kolejce jedna drużyna pauzuje. Dwie najlepsze drużyny fazy zasadniczej uzyskują bezpośredni awans do półfinałów fazy play-off. Drużyny z miejsc 3-6 rywalizują w ćwierćfinałach fazy play-off, natomiast zespoły z miejsc 7-9 grają w fazie ćwierćfinałowej.

Faza ćwierćfinałowa 
W fazie ćwierćfinałowej uczestniczą drużyny, które w fazie zasadniczej zajęły miejsca 7-9. Rozgrywają one ze sobą po jednym spotkaniu według poniższego klucza:
 mecz 1: 7-9;
 mecz 2: 8-9;
 mecz 3: 7-8.

Drużyna, która zajęła 7. miejsce w fazie zasadniczej, fazę ćwierćfinałową rozpoczyna z dorobkiem dwóch punktów, drużyna z 8. miejsca – z dorobkiem jednego punktu, natomiast drużyna z 9. miejsca – bez punktów.

Dwa najlepsze zespoły fazy ćwierćfinałowej rywalizują o miejsca 5-8 w fazie play-off, ostatnia drużyna natomiast kończy rywalizację na 9. miejscu.

Faza play-off 
I runda
Ćwierćfinały
W ćwierćfinałach fazy play-off uczestniczą drużyny, które w fazie zasadniczej zajęły miejsca 3-6. Tworzą one pary według klucza: 3-6; 4-5.

Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzem pierwszego meczu jest zespół, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce w tabeli.

Zwycięzcy par ćwierćfinałowych uzyskują awans do półfinałów, natomiast przegrani grają o miejsca 5-8.

II runda
Półfinały
W półfinałach fazy play-off uczestniczą drużyny, które w fazie zasadniczej zajęły miejsca 1-2 oraz zwycięzcy ćwierćfinałów. Tworzą one pary według klucza:
 1 – zwycięzca w parze 4-5;
 2 – zwycięzca w parze 3-6.

Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzem pierwszego meczu jest zespół, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce w tabeli.

Zwycięzcy par par półfinałowych uzyskują awans do finałów, natomiast przegrani grają o 3. miejsce. 

Mecze o miejsca 5-8
W meczach o miejsca 5-8 uczestniczą przegrani w parach ćwierćfinałowych oraz dwie najlepsze drużyny fazy ćwierćfinałowej. Tworzą one pary według klucza:
 przegrany w parze 3-6 – drużyna z 1. miejsca fazy ćwierćfinałowej;
 przegrany w parze 4-5 – drużyna z 2. miejsca fazy ćwierćfinałowej;

Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzem pierwszego meczu jest zespół, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce w tabeli.

Zwycięzcy w parach grają o 5. miejsce, natomiast przegrani – o 7. miejsce.

III runda
Finały
W finałach fazy play-off uczestniczą zwycięzcy półfinałów.

Rywalizacja toczy się do trzech wygranych meczów ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzem pierwszego meczu jest zespół, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce w tabeli.

Zwycięzca finałów zostaje mistrzem, natomiast przegrany wicemistrzem Białorusi.

Mecze o 3. miejsce
W rywalizacji o 3. miejsce uczestniczą przegrani półfinałów.

Rywalizacja toczy się do trzech wygranych meczów ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzem pierwszego meczu jest zespół, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce w tabeli.

Mecze o 5. miejsce
W rywalizacji o 5. miejsce uczestniczą zwycięzcy w parach w meczach o miejsca 5-8.

Rywalizacja toczy się do trzech wygranych meczów ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzem pierwszego meczu jest zespół, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce w tabeli.

Mecze o 7. miejsce
W rywalizacji o 7. miejsce uczestniczą przegrani w parach w meczach o miejsca 5-8.

Rywalizacja toczy się do trzech wygranych meczów ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzem pierwszego meczu jest zespół, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce w tabeli.

Drużyny uczestniczące 

Uwagi:
  został zgłoszony do eliminacji do Ligi Mistrzów na podstawie decyzji Zarządu CEV z dnia 7 lipca 2020 roku, zgodnie z którą każda federacja mogła zgłosić jedną dodatkową drużynę do kwalifikacji Ligi Mistrzów, o ile spełniła regulaminowe warunki.
 Żaden białoruski klub nie został zgłoszony do Pucharu CEV ani do Pucharu Challenge.

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Faza ćwierćfinałowa

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Faza play-off

Drabinka

I runda

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

II runda

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o miejsca 5-8 
(do dwóch zwycięstw)

III runda

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o 5. miejsce 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o 7. miejsce 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne zostały przyznane na podstawie wyników fazy play-off.

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich na Białorusi
2020 w piłce siatkowej
2021 w piłce siatkowej
2020 na Białorusi
2021 na Białorusi